Штефан Денифль (, род.  в городке Фульпмес, Австрия) — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за ирландскую профессиональную континентальную команду «».Чемпион Австрии 2008 года в индивидуальной гонке. Победитель этапа на Вуэльте Испании 2017.

Карьера 
Спортивную карьеру начал в 2001 году как маунтинбайкер, выступая за команду Team Bike Denifl. В 2003 году параллельно стал заниматься шоссейным велоспортом, через год сфокусировавшись только на нем. 

В 2006 году подписал первый контракт с австрийской профессиональной континентальной командой «». 

С 2007 по 2009 года катался за команду «», в составе которой стал чемпионом Австрии 2008 года в индивидуальной гонке среди элиты и андеров. 

В 2009 году был принят на стажировку в , после чего подписал с ней контракт на один год.

С 2013 по 2016 года выступал за швейцарскую команду «», которая в 2015 году получила лицензию на выступления в мировом туре. 

В июне 2015 года первенствовал в горной классификации Тура Швейцарии. 

В октябре 2016 года вместе со своим сокомандником Ли Ховаром подписал контракт с ирландской проконтинентальной командой «».

6 сентября 2017 года Штефан Денифль впервые одержал победу на этапе гранд-тура, первенствовав на 20-м этапе Вуэльты Испании. Он отобрался в отрыв дня. На финальном подъёме высшей категории Лос-Мачукос с максимальными градиентами за 20 % его попутчики по отрыву Даниэль Морено (), Алессандро Де Марки () и Жулиан Алафилипп () не смогли с ним удержаться и австриец в одиночку удержал преимущество до финиша, опередив ближайшего преследователя Альберто Контадора из команды «» на 26 секунд.

Лишён всех достижений за употребление допинга.

Достижения 

2007
9-й, Эшборн — Франкфурт U23
2008
Чемпионат Австрии
1-й  Индивидуальная гонка 
1-й  Индивидуальная гонка 
1-й, Эшборн — Франкфурт U23
 2009
1-й  Тур Тюрингии
7-Й, Тур Баварии
8-й, Тур Австрии
2010
7-й, Тур Австрии
7-й, Тур Баварии
8-й, Вуэльта Кастилии и Леона
2011
5-й, Гран-при Монреаля
9-й, Гран-при Валлонии
2012
5-й, Тур Лимузена
2013
Тур Баварии
 Горная классификация
Чемпионат Австрии
2-й  Индивидуальная гонка 
5-й, Круг Сарты
2014
7-й, Париж — Ницца
2015
Тур Швейцарии 
 Горная классификация
10-й, Тур Австрии
 Лучший австриец
2017
1-й  Тур Австрии
Вуэльта Испании
1-й на этапе 17

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австрии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года